Atrybut monarszy
 korona – atrybut władzy królewskiej, przykłady:
 Korona średzka – średniowieczna korona kobieca z przełomu XIII i XIV wieku, najcenniejsze ze znalezisk należących do skarbu średzkiego
 Korona świętego Wacława – insygnium koronacyjne władców Czech od 1347 do 1836 roku
 Korona cesarska Anny Iwanowny – imperialna korona rosyjska wykonana na cesarską koronację Anny Iwanowny Romanow
Heraldyka
 Korona – herb szlachecki
 korona rangowa, korona heraldyczna – element herbu
 Corona muralis – element herbu miejskiego
 Corona navalis – korona rangowa wieńcząca tarczę herbu miasta portowego, wyspy, stosowana też w herbach okrętów
Osoby
 św. Korona – męczennica chrześcijańska
 Krzysztof Korona – polski fizyk
Ekonomia
 waluta:
 współczesna:
 korona czeska
 korona duńska
 korona islandzka
 korona norweska
 korona szwedzka
 historyczna:
 korona austro-węgierska
 korona węgierska
 dawna moneta Imperium Brytyjskiego, wartości 5 szylingów (zobacz pieniądze brytyjskie)
 korona czechosłowacka
 korona słowacka
 korona estońska
Medycyna
 korona – część zęba
 korona – uzupełnienie protetyczne w kształcie metalowego/ceramicznego kapturka nakładane na niezniszczony trzon zęba
Biologia
 korona – element anatomiczny walw motyli
 korona drzewa
 korona kwiatu
 cesarska korona – gatunek rośliny cebulowej należący do rodziny liliowatych
Astronomia
 Korona Południowa – gwiazdozbiór
 Korona Północna – gwiazdozbiór
 korona słoneczna
Geografia

 Korona – wieś w woj. lubelskim, w powiecie parczewskim, w gminie Dębowa Kłoda
 Korona – miejscowość na Florydzie, w Stanach Zjednoczonych
 góry
 Korona Sudetów Polskich – 31 najwyższych szczytów polskich Sudetów
 Korona Gór Polski – 28 najwyższych szczytów w Polsce
 Korona Sudetów – 22 najwyższe szczyty Sudetów (w Polsce, Czechach i Niemczech)
 Korona Ziemi – najwyższe szczyty każdego z kontynentów
 Korona Himalajów i Karakorum – 14 ośmiotysięczników świata
Inne znaczenia
 korona – element notacji muzycznej, zob. fermata
 Korona – obszar domen królewskich
 Korona – polskie nazwisko
 Korona Kielce – klub piłkarski
 Korona Kraków – klub sportowy w Krakowie
 Korona Tory – ozdoba zwoju Tory
 Korona – aparat fotograficzny
 Korona – Korona Królestwa Polskiego, pojęcie publicznoprawne oznaczające od połowy XIV w. do 1791 r. Królestwo Polskie
 Korona – singel Roksany Węgiel
 dzieło koronowe
 korona cierniowa – symbol chrześcijański
 korona cierniowa – gatunek rozgwiazdy
 korona budowli – część budowli
 korona drogi – część drogi
 korona indyjska – order cesarski ustanowiony 1 stycznia 1878 przez królową Anglii i Cesarzową Indii Wiktorię

Zobacz też 
 Corona
 Trzy Korony
 koronka
 Grupa koronna